Алтона има више значења:
 Алтона (Њујорк)
 Алтона (Колорадо)
 Алтона (Илиноис)
 Алтона (Индијана)
 Алтона (Манитоба)